Église Saint-Étienne de Beaumont peut faire référence à :

 Église Saint-Étienne, située à Beaumont (Québec, Canada)
 Église Saint-Étienne, située à Beaumont (Haute-Savoie, France)

Voir aussi :